Жуа́н (, , [жуа́ўн]) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, що говорять португальською мовою (Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від єврейського імені Йоханан (, Yôḥānān,  «Господь милостивий»). Латинський варіант — Іоанн (). Старопортугальською — Жоан (). Інші форми —  Хуан (в іспаномовних країнах), Йоганн (в німецькомовних країнах), Джон (в англомовних країнах), Жан (в франкомовних країнах), Іван (в українській) тощо. Жіноча форма — Жуана.

Особи

Королі 
 Жуан I:
 Жуан I — португальський король (1385—1433).
 Жуан I — правитель королівства Конго (1470—1509).
 Жуан II — португальський король (1477, 1481—1495).
 Жуан III — португальський король (1521—1557).
 Жуан IV — португальський король (1640—1656).
 Жуан V — португальський король (1706—1750).
 Жуан VI — португальський король (1816—1826).

Інфанти 
 .
 .
 .
 .
 .

Інше 
 Дон Жуан — іспанський літературний герой.
 Жуан Пекуліар — архієпископ Бразький.
 Жуан Алваріш — монах-бенедиктинець, хроніст.
 Жуан Реграський — португальський юрист.

Жуан Португальський 
 Жуан I — португальський король (1385—1433).
 Жуан II — португальський король (1477, 1481—1495).
 Жуан III — португальський король (1521—1557).
 Жуан IV — португальський король (1640—1656).
 Жуан V — португальський король (1706—1750).
 Жуан VI — португальський король (1816—1826).
 .
 .
 .
 .
 .

Примітки

Див. також 
 Сан-Жуан
 Дон Жуан

Чоловічі імена
Португальські імена